Parallels (bedrijf), een Amerikaans softwarebedrijf
 Parallels (software), een serie virtualisatiesoftware van het bedrijf
 Parallels (film), Amerikaanse film uit 2015